Новогеоргиевский сельсовет — названиемуниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новогеоргиевский сельсовет — в Шимановском районе Амурской области.
 Новогеоргиевский сельсовет — в Тарумовском районе Дагестана.
 Новогеоргиевский сельсовет — в Лиманском районе Астраханской области.
 Новогеоргиевский сельсовет — в Петуховском районе Курганской области.